Шони () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Лан.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона изменился незначительно — в него была включена коммуна Пьерманд.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аббекур — население 500 чел.
 Аминьи-Руи — население 737 чел.
 Бомон-ан-Бен — население 178 чел.
 Бетанкур-ан-Во — население 438 чел.
 Вилькье-Омон — население 651 чел.
 Вири-Нурёй — население 1 693 чел.
 Гиври — население 241 чел.
 Кайюэль-Крепиньи — население 442 чел.
 Комманшон — население 215 чел.
 Комон — население 546 чел.
 Кондран — население 706 чел.
 Ла-Нёвиль-ан-Бен — население 193 чел.
 Марест-Данкур — население 377 чел.
 Нёфльё — население 87 чел.
 Онь — население 1 109 чел.
 Отревиль — население 807 чел.
 Пьерманд — население 267 чел.
 Сенсени — население 2 034 чел.
 Фриер-Файуэль — население 991 чел.
 Шони — население 11 773 чел.
 Юньи-ле-Ге — население 185 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 40,1 % голосов против 21,7 % у Эмманюэля Макрона и 15,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 62,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 36,5 %, Жан-Люк Меланшон – 18,5 %, Эмманюэль Макрон – 17,8 %, Франсуа Фийон – 14,6 %; 2 тур: Ле Пен – 54,7 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 27,3 %, Франсуа Олланд — 26,4 %, Николя Саркози — 21,9 %; 2 тур: Олланд — 53,5 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют вице-мэр города Шони Марио Лирюсси (Mario Lirussi) (Социалистическая партия) и член совета коммуны Сенсени Фабьян Маршьонни (Fabienne Marchionni) (Коммунистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Эна